Georgi Iwanow Żarkow (; ur. 10 maja 1976 w Samokowie) – bułgarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Władaja. Olimpijczyk (2002 i 2006), uczestnik mistrzostw świata (1995 i 2003), mistrzostw świata juniorów (1992–1994) oraz uniwersjady (1995).

Przebieg kariery 
Dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Zarówno w Salt Lake City, jak i w Turynie, odpadł w kwalifikacjach.

Nie osiągnął znaczących sukcesów sportowych, lecz niejednokrotnie występował w międzynarodowych zawodach. W Pucharze Świata w skokach narciarskich wziął udział tylko raz – było to 12 stycznia 2002 w Willingen, gdzie ze skokiem na odległość 103 metrów zajął 44. miejsce. W Pucharze Kontynentalnym pojawiał się znacznie częściej. Dwa razy w karierze zdobył punkty Pucharu Kontynentalnego (po raz pierwszy w 2002). W sezonie 2001/2002 zdobył jeden punkt i zajął 280. miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Kontynentalnego. Drugi raz punktował w PK 20 lutego 2005 w Westby, gdzie zajął. 29. miejsce i zdobył dwa punkty. Dało mu to 164. miejsce w klasyfikacji końcowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty G. Żarkowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Uniwersjada

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Bułgarscy olimpijczycy
Bułgarscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Samokowie
Urodzeni w 1976
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006